Le tournoi Netsuite Open 2011 est l'édition 2011 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 7 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Lewis Walters. 

En finale, Laurens Jan Anjema l'emporte face à Omar Mosaad.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Netsuite Open
Sport aux États-Unis en octobre 2011
Squash en 2011